Gordon Wallace, calciatore scozzese (1943)
Gordon Wallace, calciatore scozzese (1944)
Gordon Wallace, calciatore scozzese naturalizzato canadese (1955)